Huanuco, es un término de origen preincaico que designa a:

Historia 
 Huanuco, pueblo andino de la época preincaica, que desarrollo la cultura huanuco y estableció el  imperio Yarowilca.
 Cultura huanuco, desarrollo cultural de los huanucos.
 Reino huanuco, estado establecido por los huanucos.
 Huánuco Pampa o Huanuco Marca o Huánuco viejo, sitio arqueológico andino.
imperio Yarowilca

Geografía 
 Huánuco, ciudad y capital del departamento de Huánuco.
 Huánuco, distrito perteneciente a la provincia de Huánuco.
 Huánuco, provincia perteneciente al departamento de Huánuco.
 Huánuco, departamento peruano.